Івонн Гулагонг була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Біллі Джин Кінг з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Біллі Джин Кінг — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Івонн Гулагонг (фіналістка)
 Ненсі Гюнтер (знялась)
 Біллі Джин Кінг (Чемпіонка)
 Розмарі Касалс (3 коло)
 Франсуаза Дюрр (півфіналістка)
 Вірджинія Вейд (чвертьфіналістка)
 Гельга Ніссен Мастгофф (півфіналістка)
 Лінда Туеро (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1972 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
1972 у тенісі
Women's Tennis Circuit 1972